Dwie miejscowości w Polsce:
 Parkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Parkowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz